(IATA: HIJ, ICAO: RJOA) — узловой аэропорт в городе Михара (префектура Хиросима, Япония). Расположен в 50 км к востоку от Хиросимы, является крупнейшим аэропортом в регионе Тюгоку.

Относится к категории аэропортов 2 класса в Японии.

История 
Новый аэропорт Хиросима открыт для общественного пользования в 1993 году в качестве замены для аэропорта Хиросимы в районе Ниси, который позже был переименован в аэропорт . Старый аэропорт был расположен в месте, близким к набережной, но он был слишком мал для обработки широкофюзеляжных самолётов и не может быть расширен. В 1994 году Новый аэропорт Хиросима был переименован в аэропорт «Хиросима».

Терминалы 
У аэропорта есть один терминал с отдельными условиями для вылетов и прилётов для внутренний и международных рейсов. Буквами от A до D обозначены пути для внутренних рейсов, от E до G — международные. Внешние рейсы отделены на земле от внутренних центральным атриумом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (англ.)
 Аэропорт Хиросима на http://worldaerodata.com/
 

Аэропорты Японии
Транспортные здания и сооружения префектуры Хиросима
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1993 году
Появились в 1993 году в Японии